Muttersbach ist ein geographischer Name im Gebiet der Gemeinde Zaberfeld im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg:

 Muttersbach (Zaber), linker Zufluss der Zaber im Dorf Zaberfeld 
 Muttersbach (Zaberfeld), Ortswüstung in der Gemeinde Zaberfeld